Abello ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Abello (1906–1982), philippinischer Politiker, Diplomat und Wirtschaftsmanager
 Neiker Abello (* 2000), kolumbianischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Abellio